Тренер года во Франции по версии НСПФ () — награда, вручаемая лучшему футбольному тренеру чемпионата Франции по версии Национального союза профессиональных футболистов (НСПФ). Вручается с 1994 года. Первым лауреатом стал тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Фернандес.

Лауреаты

Статистика по странам 

Лига 1
Футбольные награды
Футбольные награды во Франции